Chrysopetalum är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Ehlers 1864. Chrysopetalum ingår i familjen Chrysopetalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Chrysopetalum